Conquistador — termo ligado a exploradores da colonização espanhola do século XVI
 Western Union (filme) — faroeste com Randolph Scott exibido em Portugal como Conquistadores
 Los Conquistadores (Entre Ríos) — localidade na Argentina

Desambiguação